Tori může být

v geografii
 Tori — městečko v estonském kraji Pärnumaa
 Tori (obec) — samosprávná obec zahrnující městečko Tori a několik okolních sídel
 Tori (vesnice) — vesnice v obci Türi v estonském kraji Järvamaa
 Tori (Gruzie) — historická oblast v Gruzii, kraj Samcche-Džavachetie

jiné významy
 Tori (judo) — útočník v judu
 Tori (kůň) — koňské plemeno pojmenované podle městečka Tori
 Torii — šintoistická brána

osobní jméno, např.
 Tori Amos — americká písničkářka
 Tori Spelling — americká herečka
 Tori Welles — americká pornoherečka

v cizích jazycích
V japonštině ve významu „pták“ (鳥) složka mnoha osobních i místních jmen, např.
 Okino Torišima — japonský ostrov
 Minami Torišima — japonský ostrov

Ve finštině ve významu „náměstí“ složka mnoha pomístních jmen

Externí odkazy